

Санта-Роза — місто, штат Каліфорнія
 Санта-Роза — місто, штат Нью-Мексико
 Санта-Роза — місто, штат Техас
 Санта-Роза — переписна місцевість, штат Аризона
 Санта-Роза — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас

Див. також 
 Санта-Роса